Osoby o tym nazwisku:
 Bruce Buffer – amerykański konferansjer
 Michael Buffer – amerykański konferansjer